Peter van Hal – holenderski skoczek narciarski, uczestnik Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 1995, trzykrotny mistrz Holandii w skokach narciarskich. Od 1999 komentator sportowy w stacji Eurosport.

Życiorys 
W latach 90. startował bez sukcesów w konkursach Pucharu Kontynentalnego. W 1995 wystąpił w indywidualnych konkursach skoków na mistrzostwach świata w Thunder Bay, w obu zajmując 56. miejsce. W zawodach na skoczni normalnej wyprzedził Georgi Żarkowa, a na skoczni dużej był ostatni. W tym samym roku uczestniczył w zawodach na zimowej uniwersjadzie.

W 1992 zdobył tytuł wicemistrza Holandii w skokach narciarskich. W pierwszym w historii konkursie tego typu, na skoczni K-60 w Sankt Moritz, przegrał z Maartenem Homanem. Ponadto trzykrotnie został mistrzem Holandii – w latach 1993–1995. W 1993 został też mistrzem krajów nizinnych w Meinerzhagen.

W 1993, jako pierwszy Holender w historii, oddał skok na dużej skoczni narciarskiej.

W 1999 został komentatorem sportowym holenderskojęzycznej stacji Eurosport. Zajmuje się komentowaniem konkursów w skokach narciarskich. W 2011 roku został jednym z jurorów programu „Vliegende Hollanders” (Latający Holendrzy), emitowanego przez holenderską stację telewizyjną SBS 6.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Uwagi

Przypisy 

Dziennikarze telewizyjni
Holenderscy skoczkowie narciarscy
Holenderscy dziennikarze
Urodzeni w XX wieku